

489001–489100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 489001 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#FA8072
| 489002 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 489003 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 489004 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 489005 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 489006 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 489007 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 489008 || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 489009 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 489010 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 489011 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 489012 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 489013 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 489014 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 489015 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 489016 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 489017 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 489018 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 489019 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 489020 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 489021 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 489022 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 489023 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 489024 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 489025 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 489026 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 489027 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 489028 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 489029 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 489030 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 489031 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 489032 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 489033 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 489034 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 489035 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 489036 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 489037 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 489038 || || 3 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 489039 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 489040 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 489041 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 489042 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 489043 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 489044 || || 23 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 489045 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 489046 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 489047 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 489048 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 489049 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 489050 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 489051 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 489052 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#FA8072
| 489053 || || 27 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 489054 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 489055 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 489056 || || 24 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 489057 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 489058 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 489059 || || 29 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 489060 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 489061 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 489062 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 489063 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 489064 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 489065 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 489066 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 489067 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 489068 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 489069 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 489070 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 489071 || || 2 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 489072 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 489073 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 489074 || || 29 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 489075 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 489076 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 489077 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 489078 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 489079 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 489080 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 489081 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 489082 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#C2FFFF
| 489083 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 489084 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 489085 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 489086 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 489087 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 489088 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 489089 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 489090 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 489091 || || 22 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 489092 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 489093 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 489094 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 489095 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 489096 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 489097 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 489098 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 489099 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 489100 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

489101–489200 

|-bgcolor=#C2FFFF
| 489101 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 489102 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 489103 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 489104 || || 22 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 489105 || || 28 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 489106 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 489107 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 489108 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 489109 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 489110 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 489111 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 489112 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 489113 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 489114 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 489115 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 489116 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 489117 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 489118 || || 10 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 489119 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 489120 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 489121 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 489122 || || 3 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 489123 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 489124 || || 7 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 489125 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 489126 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 489127 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 489128 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 489129 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 489130 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 489131 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 489132 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 489133 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 489134 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 489135 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 489136 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 489137 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 489138 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 489139 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 489140 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 489141 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 489142 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 489143 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 489144 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 489145 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 489146 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 489147 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 489148 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 489149 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 489150 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 489151 || || 28 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#FA8072
| 489152 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 489153 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 489154 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 489155 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 489156 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 489157 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 489158 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 489159 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 489160 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 489161 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 489162 || || 3 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 489163 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 489164 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 489165 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 489166 || || 24 de març de 2006 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 489167 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 489168 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 489169 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 489170 || || 25 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 489171 || || 28 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 489172 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 489173 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 489174 || || 25 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 489175 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 489176 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 489177 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 489178 || || 24 de març de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 489179 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 489180 || || 9 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 489181 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 489182 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 489183 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 489184 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 489185 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 489186 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 489187 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 489188 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 489189 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 489190 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 489191 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 489192 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 489193 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 489194 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 489195 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 489196 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 489197 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 489198 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 489199 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 489200 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

489201–489300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 489201 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 489202 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#FFC2E0
| 489203 || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 489204 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 489205 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 489206 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 489207 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 489208 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 489209 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 489210 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 489211 || || 1 de maig de 2006 || Mauna Kea || P. A. Wiegert ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 489212 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 489213 || || 20 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 489214 || || 1 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 489215 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#FA8072
| 489216 || || 17 de maig de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 489217 || || 21 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 489218 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 489219 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 489220 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 489221 || || 3 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 489222 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 489223 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 489224 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 489225 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 489226 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 489227 || || 31 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 489228 || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 489229 || || 31 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 489230 || || 18 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#FA8072
| 489231 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 489232 || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#FA8072
| 489233 || || 20 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 489234 || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#FFC2E0
| 489235 || || 28 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 489236 || || 28 d'agost de 2006 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 489237 || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 489238 || || 18 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 489239 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 489240 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 489241 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 489242 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 489243 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 489244 || || 13 de setembre de 2006 || Eskridge || Farpoint Obs. ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 489245 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 489246 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 489247 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 489248 || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 489249 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 489250 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#FA8072
| 489251 || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 489252 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 489253 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 489254 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 489255 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 489256 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 489257 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 489258 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 489259 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 489260 || || 30 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 489261 || || 14 de setembre de 2006 || Mauna Kea || J. Masiero ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 489262 || || 14 de setembre de 2006 || Mauna Kea || J. Masiero ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 489263 || || 14 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 489264 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 489265 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 489266 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 489267 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 489268 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 489269 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 489270 || || 19 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 489271 || || 20 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 489272 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 489273 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 489274 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 489275 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 489276 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 489277 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 489278 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 489279 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 489280 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 489281 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 489282 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 489283 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 489284 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 489285 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 489286 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 489287 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 489288 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 489289 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 489290 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 489291 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 489292 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 489293 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 489294 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 489295 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 489296 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 489297 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#FA8072
| 489298 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 489299 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 489300 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

489301–489400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 489301 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 489302 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 489303 || || 22 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 489304 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 489305 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 489306 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 489307 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 489308 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 489309 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 489310 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 489311 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 489312 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 489313 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 489314 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 489315 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 489316 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 489317 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 489318 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 489319 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 489320 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 489321 || || 14 d'octubre de 2006 || Piszkéstető || K. Sárneczky, Z. Kuli ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 489322 || || 3 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 489323 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 489324 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 489325 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 489326 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 489327 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 489328 || || 11 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 489329 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 489330 || || 11 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 489331 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 489332 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 489333 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 489334 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 489335 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 489336 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#FFC2E0
| 489337 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 489338 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 489339 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 489340 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 489341 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 489342 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 489343 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 489344 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 489345 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 489346 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 489347 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 489348 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 489349 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 489350 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 489351 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 489352 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 489353 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 489354 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 489355 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 489356 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 489357 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 489358 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 489359 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 489360 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 489361 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 489362 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 489363 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 489364 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 489365 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 489366 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 489367 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 489368 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 489369 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 489370 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 489371 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 489372 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 489373 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 489374 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 489375 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 489376 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 489377 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 489378 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 489379 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 489380 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 489381 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 489382 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 489383 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 489384 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 489385 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 489386 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 489387 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 489388 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 489389 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 489390 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 489391 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 489392 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 489393 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 489394 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 489395 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 489396 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 489397 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#FA8072
| 489398 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 489399 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 489400 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

489401–489500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 489401 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 489402 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 489403 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 489404 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 489405 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 489406 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 489407 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 489408 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 489409 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 489410 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 489411 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 489412 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 489413 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 489414 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 489415 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 489416 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 489417 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 489418 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 489419 || || 29 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 489420 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 489421 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 489422 || || 14 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 489423 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 489424 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 489425 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 489426 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 489427 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 489428 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#FA8072
| 489429 || || 16 de novembre de 2006 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 489430 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 489431 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 489432 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 489433 || || 16 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 489434 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 489435 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 489436 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 489437 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 489438 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 489439 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 489440 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 489441 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 489442 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 489443 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 489444 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 489445 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 489446 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 489447 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 489448 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 489449 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 489450 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 489451 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 489452 || || 28 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#FFC2E0
| 489453 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 489454 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 489455 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 489456 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 489457 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 489458 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 489459 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 489460 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 489461 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 489462 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 489463 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 489464 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 489465 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 489466 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 489467 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 489468 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 489469 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 489470 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 489471 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 489472 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 489473 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 489474 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 489475 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 489476 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 489477 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 489478 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 489479 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 489480 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 489481 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 489482 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 489483 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 489484 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 489485 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#FFC2E0
| 489486 || || 11 d'abril de 2007 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 489487 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 489488 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 489489 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 489490 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 489491 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 489492 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 489493 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 489494 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 489495 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 489496 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 489497 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 489498 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 489499 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 489500 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

489501–489600 

|-bgcolor=#fefefe
| 489501 || || 26 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 489502 || || 13 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 489503 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 489504 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 489505 || || 8 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#FA8072
| 489506 || || 26 de juny de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 489507 || || 10 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#FA8072
| 489508 || || 19 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 489509 || || 5 d'agost de 2007 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#FA8072
| 489510 || || 8 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 489511 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#FA8072
| 489512 || || 11 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 489513 || || 19 de juliol de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 489514 || || 9 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 489515 || || 8 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 489516 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 489517 || || 12 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 489518 || || 21 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 489519 || || 9 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 489520 || || 12 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 489521 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 489522 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 489523 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 489524 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 489525 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 489526 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 489527 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 489528 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 489529 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 489530 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 489531 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#FA8072
| 489532 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 489533 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 489534 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#C2FFFF
| 489535 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 489536 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 489537 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 489538 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 489539 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 489540 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#FA8072
| 489541 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 489542 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 489543 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 489544 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 489545 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 489546 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 489547 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 489548 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 489549 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 489550 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 489551 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 489552 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 489553 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 489554 || || 12 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#FA8072
| 489555 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 489556 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 489557 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 489558 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 489559 || || 2 d'octubre de 2007 || Majdanak || Majdanak Obs. ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 489560 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 489561 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 489562 || || 4 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 489563 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 489564 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 489565 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 489566 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 489567 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 489568 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 489569 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 489570 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 489571 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 489572 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 489573 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 489574 || || 9 d'octubre de 2007 || Needville || Needville Obs. ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 489575 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 489576 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 489577 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 489578 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 489579 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 489580 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 489581 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 489582 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 489583 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 489584 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 489585 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 489586 || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 489587 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 489588 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 489589 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 489590 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 489591 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 489592 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 489593 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 489594 || || 9 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 489595 || || 1 d'agost de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 489596 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 489597 || || 11 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 489598 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 489599 || || 10 d'octubre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 489600 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

489601–489700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 489601 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 489602 || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 489603 || || 13 d'octubre de 2007 || Gaisberg || R. Gierlinger ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 489604 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 489605 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 489606 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 489607 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 489608 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 489609 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 489610 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 489611 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 489612 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 489613 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 489614 || || 9 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#FA8072
| 489615 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 489616 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 489617 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 489618 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 489619 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 489620 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 489621 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 489622 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 489623 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 489624 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 489625 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 489626 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 489627 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 489628 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 489629 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 489630 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 489631 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 489632 || || 9 d'octubre de 2007 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 489633 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 489634 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 489635 || || 8 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 489636 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 489637 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 489638 || || 15 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 489639 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 489640 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 489641 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 489642 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 489643 || || 18 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 489644 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 489645 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 489646 || || 4 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 489647 || || 17 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 489648 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 489649 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 489650 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 489651 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 489652 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 489653 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 489654 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 489655 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 489656 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 489657 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 489658 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 489659 || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 489660 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 489661 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 489662 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 489663 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 489664 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 489665 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 489666 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 489667 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 489668 || || 23 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 489669 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 489670 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 489671 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#FA8072
| 489672 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 489673 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 489674 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 489675 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 489676 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 489677 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 489678 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 489679 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 489680 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 489681 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 489682 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 489683 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 489684 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 489685 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 489686 || || 2 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 489687 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 489688 || || 26 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 489689 || || 26 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 489690 || || 26 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 489691 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 489692 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 489693 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 489694 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 489695 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 489696 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 489697 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 489698 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 489699 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 489700 || || 5 de novembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|}

489701–489800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 489701 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 489702 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 489703 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 489704 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 489705 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 489706 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 489707 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 489708 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 489709 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 489710 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 489711 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 489712 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 489713 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 489714 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 489715 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 489716 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 489717 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 489718 || || 14 de novembre de 2007 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 489719 || || 2 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 489720 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 489721 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 489722 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 489723 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 489724 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 489725 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 489726 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 489727 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 489728 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 489729 || || 18 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 489730 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 489731 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 489732 || || 17 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 489733 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 489734 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 489735 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 489736 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 489737 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 489738 || || 10 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 489739 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 489740 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 489741 || || 15 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 489742 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 489743 || || 6 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 489744 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 489745 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 489746 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 489747 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 489748 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 489749 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 489750 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 489751 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 489752 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 489753 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 489754 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 489755 || || 16 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 489756 || || 6 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 489757 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 489758 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 489759 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 489760 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 489761 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 489762 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 489763 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 489764 || || 24 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 489765 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 489766 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 489767 || || 10 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 489768 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 489769 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 489770 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 489771 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 489772 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 489773 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 489774 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 489775 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 489776 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 489777 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 489778 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 489779 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 489780 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 489781 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 489782 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 489783 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 489784 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 489785 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 489786 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 489787 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 489788 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 489789 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 489790 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 489791 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 489792 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 489793 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 489794 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 489795 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 489796 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 489797 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 489798 || || 9 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 489799 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 489800 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

489801–489900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 489801 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#FA8072
| 489802 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 489803 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 489804 || || 17 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 489805 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 489806 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 489807 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 489808 || || 2 de febrer de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 489809 || || 2 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 489810 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 489811 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 489812 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 489813 || || 19 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 489814 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 489815 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 489816 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 489817 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 489818 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 489819 || || 1 de març de 2008 || Kanab || E. E. Sheridan ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 489820 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 489821 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 489822 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 489823 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 489824 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 489825 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 489826 || || 6 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#C2FFFF
| 489827 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 489828 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 489829 || || 14 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 489830 || || 10 de febrer de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 489831 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 489832 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 489833 || || 6 de febrer de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 489834 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 489835 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 489836 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 489837 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 489838 || || 3 de març de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 489839 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 489840 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 489841 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 489842 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 489843 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 489844 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 489845 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 489846 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 489847 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 489848 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 489849 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 489850 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 489851 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 489852 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 489853 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 489854 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 489855 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 489856 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 489857 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 489858 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 489859 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 489860 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 489861 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 489862 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 489863 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 489864 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 489865 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 489866 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 489867 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 489868 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 489869 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 489870 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 489871 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 489872 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 489873 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 489874 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 489875 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 489876 || || 12 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 489877 || || 10 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 489878 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#C2FFFF
| 489879 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 489880 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 489881 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 489882 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 489883 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 489884 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#FFC2E0
| 489885 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 489886 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 489887 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 489888 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 489889 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 489890 || || 11 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 489891 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 489892 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 489893 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 489894 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 489895 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 489896 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 489897 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 489898 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 489899 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#FFC2E0
| 489900 || || 27 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|}

489901–490000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 489901 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 489902 || || 30 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 489903 || || 29 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 489904 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 489905 || || 30 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 489906 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 489907 || || 28 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 489908 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 489909 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 489910 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 489911 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 489912 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 489913 || || 1 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 489914 || || 6 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 489915 || || 1 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 489916 || || 2 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 489917 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 489918 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 489919 || || 24 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 489920 || || 26 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 489921 || || 26 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 489922 || || 29 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 489923 || || 24 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 489924 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 489925 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 489926 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 489927 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 489928 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 489929 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#FA8072
| 489930 || || 5 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 489931 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 489932 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 489933 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#C2FFFF
| 489934 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 489935 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 489936 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 489937 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 489938 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 489939 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 489940 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#C2FFFF
| 489941 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 489942 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#C2FFFF
| 489943 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 489944 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 489945 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 489946 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 489947 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 489948 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#C2FFFF
| 489949 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 489950 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#C2FFFF
| 489951 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=952 bgcolor=#C2FFFF
| 489952 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 489953 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 489954 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 489955 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 489956 || || 5 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 489957 || || 5 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 489958 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 489959 || || 22 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 489960 || || 24 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 489961 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 489962 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 489963 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 489964 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 489965 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 489966 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 489967 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 489968 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 489969 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 489970 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 489971 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 489972 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 489973 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 489974 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 489975 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 489976 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 489977 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 489978 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 489979 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 489980 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 489981 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 489982 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 489983 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 489984 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 489985 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 489986 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 489987 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 489988 || || 29 de setembre de 2008 || Kachina || J. Hobart ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 489989 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 489990 || || 23 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 489991 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 489992 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 489993 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 489994 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 489995 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 489996 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 489997 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 489998 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 489999 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 490000 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (485001)-(490000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)